|-
| 209701 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209702 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209703 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209704 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209705 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209706 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209707 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209708 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209709 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209710 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209711 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209712 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209713 - || || 11 de març de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 209714 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209715 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209716 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209717 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209718 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209719 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209720 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209721 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209722 - || || 9 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209723 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209724 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209725 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209726 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209727 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209728 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209729 - || || 9 de març de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 209730 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209731 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209732 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209733 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209734 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209735 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209736 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209737 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209738 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209739 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209740 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209741 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209742 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209743 - || || 11 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209744 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209745 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209746 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209747 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209748 - || || 12 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209749 - || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209750 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209751 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209752 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209753 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209754 - || || 9 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209755 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209756 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209757 - || || 1 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209758 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209759 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209760 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209761 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209762 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209763 - || || 11 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209764 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209765 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209766 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209767 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209768 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209769 - || || 12 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209770 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209771 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209772 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209773 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 209774 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 209775 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209776 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209777 - || || 31 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209778 - || || 2 d'abril de 2005 || Ottmarsheim || Ottmarsheim
|-
| 209779 - || || 1 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209780 - || || 1 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209781 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209782 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209783 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209784 - || || 2 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209785 - || || 1 d'abril de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 209786 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209787 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209788 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209789 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209790 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209791 - || || 1 d'abril de 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 209792 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209793 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209794 - || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209795 - || || 6 d'abril de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 209796 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209797 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209798 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209799 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209800 - || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
|}

9